Sancho de Pamplona o de Navarra puede hacer referencia a:

 Reyes de Pamplona/Navarra:

Sancho I de Pamplona (Sancho Garcés, 905-925);
Sancho II de Pamplona, Abarca (Sancho Garcés, 970-994);
Sancho III de Pamplona, el Mayor (Sancho Garcés, 1005-1035).
Sancho IV de Pamplona, el de Peñalén (Sancho Garcés, 1054-1076).
Sancho V de Pamplona y I de Aragón (Sancho Ramírez, 1076-1094).
Sancho VI de Navarra, el Sabio (1150-1194).
Sancho VII de Navarra, el Fuerte (1194-1234).